Lookout bezeichnet mehrere
Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lookout (Arkansas)
 Lookout (Indiana)
 Lookout (Kalifornien)
 Lookout (Kentucky)
 Lookout (West Virginia)
 Lookout (Wisconsin), im Buffalo County
 Lookout (Wyoming)

Lookout ist Teilbezeichnung folgender Unternehmen:

 Lookout Mobile Security
 Lookout Games

Lookout ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Lookout Dome, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Lookout-Gletscher, Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Lookout Islands, Inselgruppe in Antarktika
 Lookout Lake, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Lookout Mountain, Berg in den Appalachen, Vereinigte Staaten
 Lookout-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Lookout Pass,  Gebirgspass auf Südgeorgien
 Cape Lookout, diverse Kaps
 The Lookout, diverse Berge bzw. Hügel